Накануне:

 «Накануне» — роман И. С. Тургенева (1859, опубликован в 1860).
Его экранизации:
 «Накануне» — фильм Владимира Петрова (СССР—Болгария, 1959).
 «Накануне» — экранизация 1985 года.

 «Накануне» — фильм режиссёра Григория Гричера-Чериковера (1927).
 Накануне — газета, публиковавшаяся в 1922—1924 годах, печатный орган сменовеховцев.
 Накануне — российское информационное агентство и телеканал.